Фитотерапи́я (от  «растение» +  «лечение»), траволечение — метод лечения и профилактики заболеваний человека и животных, основанный на использовании лекарственных растений.

Термины «фитотерапия» и «фитопрепараты» впервые были использованы в начале XX века французским врачом Анри Леклерком (1870—1955). В русскоязычной литературе встречается термин «траволечение», используемый как синоним фитотерапии.

Специалист в области фитотерапии называется фитотерапевтом. Человек, занимающийся сбором лечебных трав и знающий способы их применения, называется травником или знахарем. Фармацевтическая наука, изучающая лекарственное сырьё растительного и животного происхождения и продукты переработки такого сырья, называется фармакогнозией.

Действующие вещества 

Многие растения синтезируют вещества, которые полезны для поддержания здоровья людей и животных. К ним, в частности, относятся ароматические вещества, большинство которых составляют фенолы и их кислород-замещающие производные, такие как таннины. Многие вещества — это вторичные метаболиты, из которых по меньшей мере 12 000 изолированы — по оценкам, число, составляющее менее 10 % от общей величины. Во многих случаях эти вещества (в частности, алкалоиды) выступают в качестве защитных механизмов растений против микроорганизмов, насекомых и травоядных животных. Многие травы и специи, используемые людьми для приправы еды, содержат полезные химические соединения.

История фитотерапии 
Древнейшие доказательства использования трав в качестве лекарств были обнаружены в результате археологических раскопок на территории сегодняшнего Ирака, в Шумере. Лекари из Шумера уже тогда знали, что многие растения обладают целебными свойствами, и использовали их для приготовления всевозможных настоев и порошков. Для компрессов и припарок лекари собирали иголки хвойных деревьев, молодые листья ивы. Листья тщательно высушивали, затем мололи. Порошок из растений часто смешивали с измельчёнными минеральными веществами и порошками животного происхождения, разбавляли пивом или вином.

Известно, что в казне первого русского царя Ивана Грозного находилось несколько книг по траволечению. Одна из них — Травник 1534 года, являющаяся переводом с печатного издания в Любеке 1492 года. Книга являлась справочником по лечению лекарственными растениями, камнями и другими природными материалами. Возможно, она была переведена с немецкого личным врачом Василия III Николаусом Бюловым (Николаем Немчиным), после того как московский князь заболел после охоты.

Современная фитотерапия 

Некоторые отпускаемые по рецепту лекарства основаны на лечебных травах, включая артемизинин, наперстянку и хинин. Многие травяные лекарства впускаются без рецепта и широко используются населением, например грудной эликсир, леспефлан, хофитол и другие.

Обучение фитотерапии 
Фитотерапии обучают в некоторых университетах. Например, в Российском университете дружбы народов проводится обучение по программам «Клиническая фитотерапия» и «Российское травничество» для лиц не имеющих медицинское образование. Специализация по фитотерапии (объем не менее 216 учебных часов) и повышение квалификации (объем не менее 72 учебных часов) должны проводиться в соответствии с программами обучения, утвержденными Минздравом или Минобразования РФ. После обучения выдаются документы, дающие право на получение свидетельства о государственной регистрации врача-фитотерапевта или практика народной медицины в администрации субъекта РФ по месту жительства.

Побочные эффекты и осложнения фитопрепаратов 
Лекарственные травы и другие фитопрепараты пользуются у части населения намного большим доверием, чем синтетические лекарственные средства («химия»). Многие люди уверены, что «натуральность» фитопрепаратов, «природность» их происхождения, а также длительная история применения фитопрепаратов в народной медицине может служить гарантией их безопасности и эффективности. Так, в США с 1993 по 2012 год число фитотерапевтических продуктов на рынке выросло в десять раз.

Специалисты, напротив, отмечают, что нельзя недооценивать потенциальную опасность и побочные эффекты фитопрепаратов. Растения содержат сотни биохимических ингредиентов, влияние которых на организм как по отдельности, так и в сочетаниях зачастую неизвестно, сложный механизм действия фитопрепаратов труден для детального изучения. Кроме того, состав растений нестабилен, на него может сильно влиять меняющийся состав почв, внешние источники загрязнений и т. д. Преимущество синтетических препаратов, даже изначально обнаруженных в растениях, состоит в том, что их состав постоянен, а исследователям не приходится иметь дело с неизвестными или неизученными примесями.

Многие фитопрепараты имеют побочные эффекты, которые неизвестны потребителям либо не признаются ими. Часто информация о мерах предосторожности, побочных действиях и взаимодействиях с обычными лекарственными средствами не указывается на упаковке фитопрепаратов и на вкладышах, содержащихся в упаковке.

Так, согласно исследованию, опубликованному в журнале BMC Medicine, многие отпускаемые без рецепта фитопрепараты не содержат в инструкции информацию о безопасном применении. В ходе своего исследования учёные обнаружили, что 93 % приобретённых ими фитопрепаратов были не лицензированы и не соответствовали никаким стандартам безопасности и качества. Более половины из них вообще продавались под видом пищевых добавок. Только 13 процентов препаратов имели инструкцию, и только в 3 из них присутствовало достаточное количество информации о безопасном применении.

Длительная история применения некоторого фитопрепарата в народной медицине не является гарантией его безопасности. В качестве примера можно привести историю с кирказоном (аристолохией) — растением, которое активно используется в китайской традиционной медицине как средство против лишнего веса, дизентерии, кожных заболеваний, гипертонии, туберкулёза, геморроя и даже змеиных укусов. Биологически активные добавки с аристолохией одно время были очень популярны и в Европе. Однако медицинские исследования показали, что основное действующее вещества кирказона — аристолохиева кислота — обладает существенным нефротоксичным эффектом. У людей, принимающих препараты с аристолохиевой кислотой, в любое время может развиться рак верхней части мочевыводящих путей. В 1992 году была описана вспышка карцином более чем у 100 пациенток «похудательной» клиники в Бельгии, которым была прописана смесь китайских трав, основной из которых был кирказон. 70 пострадавшим потребовались диализ, оперативное лечение или пересадка почки, несколько человек скончались. В 2013 году отмечалось, что Тайвань, где широко использовались добавки из кирказона (китайские целители рекомендовали принимать добавки с содержанием кирказона примерно трети населения Тайваня), имел самые высокие в мире показатели заболеваемости раком верхних мочевыводящих путей.

Другим примером является сассафрас. Это растение широко применялось в народной медицине американских индейцев и китайской традиционной медицине для лечения множества заболеваний. Однако исследования доказали, что содержащийся в эфирном масле сассафраса сафрол является канцерогеном. В 1960-х годах Управление по контролю качества продуктов и лекарств США запретило использование сассафрасового масла в пищевых целях.

В качестве ещё одного примера можно упомянуть хвойник китайский, который используется в традиционной китайской медицине с древнейших времён для лечения бронхиальной астмы, простуды, бронхита, насморка, поллиноза, артрита, головной боли и артериальной гипотензии. Приём биологически активных добавок с хвойником приводил к большому числу побочных эффектов, к инфарктам и инсультам, вследствие чего Управление по контролю качества продуктов и лекарств США приняло решение о запрете использования травы хвойника и препаратов из неё в качестве пищевых добавок.

Многие растительные продукты обладают гепатотоксичностью. В частности, обзор National Poison Information Service содержит данные о 785 случаях нежелательных реакций, предположительно или несомненно связанных с фитопрепаратами и наблюдавшихся в период за 1991—1995 годы; самой частой нежелательной реакцией среди них была гепатотоксичность. По данным другого исследования, охватившего 1500 человек, принимавших китайские растительные препараты, двукратное повышение активности аланинаминотрансферазы у них наблюдалось в 1 % случаев.

Гепатотоксичность, вызываемую растительными препаратами, часто трудно диагностировать. Во многих случаях она не выявляется, так как пациенты часто не сообщают врачам о том, что принимают фитопрепараты. К поражениям печени, вызываемым веществами растительного происхождения, относятся веноокклюзионная болезнь, некроз 3-й зоны гепатоцита, жировая дистрофия печени, хронический гепатит, цирроз. В частности, гепатотоксичностью обладают многие китайские травы; отмечались случаи острой печёночной недостаточности.

По данным исследования, проводившегося в Канаде в 2013 году, многие фармацевтические препараты, изготавливаемые на основе растительных компонентов, представляют собой риск для здоровья потребителей: в промышленно произведённых препаратах часто встречаются замены одних растений другими, более дешёвыми, загрязнение иными, не предусмотренными на упаковке видами растений, и присутствуют различные потенциально вредные наполнители. В числе веществ, не отмеченных в документах к продукции, обнаружились вещества с известными токсическими характеристиками, побочными эффектами и разнообразно взаимодействующие с другими веществами, включая лекарственные препараты. Кроме того, производители не всегда указывают добавки с известными свойствами, но потенциально рискованными для отдельных категорий людей, в основном с аллергиями (например, рис, соя и пшеница).

Опасность самолечения фитопрепаратами отмечается в клинических рекомандациях по урологии 2016 года: «В последнее время участились случаи почечной недостаточности на фоне введения опиатов и вследствие приёма с целью похудания неофициальных фитосборов („тайские травы“ и т. д.)».

Актуальность проблемы токсичности лекарств растительного происхождения обостряется в связи с тем, что большинство из них доступно пациентам без рецепта.

В целом, исследования 2019 года показывают, что рост использования фитотерапии в последние десятилетия сопровождается значительным увеличением случаев интоксикаций, вызванных фитопрепаратами.

Взаимодействие фитопрепаратов с лекарственными средствами 
Специалисты отмечают, что взаимодействие фитопрепаратов с лекарственными средствами может приводить к клинически значимым изменениям фармакологического ответа — снижению эффективности и безопасности фармакотерапии, а также к развитию нежелательных реакций.

Согласно результатам исследований, до трети больных, принимающих лекарственные средства в длительном режиме, дополнительно принимают ещё и фитопрепараты, однако лишь 20—25 % из них сообщают об этом лечащему врачу. Это объясняется отсутствием информированности о возможности взаимодействия этих препаратов и лекарственных средств, а также неверным представлением пациентов и даже медицинских работников о том, что фитопрепараты являются полностью безопасными.

См. также 

 Лекарственные растения
 Фармакогнозия
 Народная медицина

Примечания

Литература 
  — УДК-615.322

Ссылки 

 
Лечение